Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2000 года стал третьим финалом Клубного чемпионата мира по футболу, турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны, принимающей турнир. Матч прошёл на стадионе «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия).

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2000 год в футболе
2000
Клубный чемпионат мира 2000
Клубный чемпионат мира 2000
Международные соревнования по футболу в Бразилии
События 14 января
Январь 2000 года
Спорт в Бразилии в 2000 году
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро